Maternus z Mediolanu
 Maternus z Kolonii